Тенія — архітектурний елемент.
 Тенія — елемент давньогрецького костюму.
 Taenia — рід стьожкових червів.

Топонім 
 Тенія — місто в Алжирі.